Список серий американского драматического сериала «Месть», выходящего на телеканале ABC, по мотивам романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо», с Мэделин Стоу и Эмили Ванкэмп в главных ролях.

Обзор сезонов 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
 ! colspan="2" rowspan="2"| Сезон
 ! rowspan="2"| Эпизоды
 ! colspan="2"| Оригинальная дата показа
|-
 ! Премьера сезона
 ! Финал сезона
|-
 | style="background: #4A1D18;"| 
 | 1
 | 22
 | 21 сентября 2011 
 | 23 мая 2012
|-
 | style="background: #000000;"| 
 | 2
 | 22
 | 30 сентября 2012
 | 12 мая 2013
|-
 | style="background: #8B96BD;"| 
 | 3 
 | 22
 | 29 сентября 2013
 | 11 мая 2014
|-
 | style="background: #754266;"| 
 | 4 
 | 23
 | 28 сентября 2014
 | 10 мая 2015
|}

Список серий

Сезон 1 (2011–12)

Сезон 2 (2012–13)

Сезон 3 (2013–14)

Сезон 4 (2014–15)

Специальные выпуски

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Список эпизодов сериала «Месть» на Internet Movie Database
 

Месть
Месть